Eagle Grove puede referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  Eagle Grove (Georgia); o
  Eagle Grove (Iowa).